Hardy hace referencia a:

Personas 
Antonio Hardy: rapero neoyorquino
Françoise Hardy: cantautora y actriz francesa
Godfrey Harold Hardy: destacado matemático inglés
James Hardy: baloncestista estadounidense
Jessica Hardy: nadadora estadounidense
María Cordero Hardy: científica portorriqueña
Matthew Moore Hardy: luchador profesional de la TNA
Jeffrey Nero Hardy: luchador profesional de la TNA
The Hardy Boys: pareja de luchadores de la WWE
René Hardy: miembro de la resistencia francesa
Tom Hardy: actor inglés.
Thomas Hardy: escritor inglés

Botánicos autores de nombres científicos 
 A.D.Hardy - Alfred Douglas Hardy 1870-1958
 A.J.Hardy - Apollon Joseph Hardy 1846-1929
 C.R.Hardy - Christopher Ross Hardy 1971-
 D.S.Hardy - David Spencer Hardy 1931-1998
 J.Hardy - James Hardy fl. 1849
 Hardy - John Hardy 1817-1884
 J.T.Hardy - John T. Hardy

Localidades y objetos 
Península Hardy: en la isla Hoste
Hardy: ciudad en el estado de Arkansas
Hardy (Iowa): ciudad del Condado de Humboldt (Iowa)
Municipio de Hardy (condado de Holmes, Ohio)
Condado de Hardy: condado en Virginia Occidental
(2866) Hardy: asteroide en honor al genial Oliver Hardy